Sing puede referirse a:
 «Sing», canción de Annie Lennox;
 «Sing», canción de The Dresden Dolls;
 «Sing», canción de Ed Sheeran;
«Sing», canción de Blur;
 «SING», canción de My Chemical Romance;
 «Sing», canción de Travis;
 «Sing», película animada estrenada en 2016.